Суперкубок Бельгії з футболу 1993 — 14-й розіграш турніру. Гра відбулася 5 січня 1994 року між чемпіоном Бельгії клубом «Андерлехт» та володарем кубка Бельгії клубом «Стандард».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1993
Бельгія
1994 у бельгійському спорті